In 1996 werd het zesde voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 16 april tot 10 november. MKPC Mazyr doorbrak de hegemonie van Dinamo Minsk en werd kampioen.

 Dvina-Vitebsk wijzigde de naam in Lokomotiv-96 Vitebsk
 Sjynnik Babroesjk wijzigde de naam in Belsjyna Babroesjk

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1996